Het Wereldkampioenschap rally in 1978 was de zesde jaargang van het Wereldkampioenschap rally (internationaal het World Rally Championship), georganiseerd door de Fédération Internationale de l'Automobile (FIA).

Kalender

Resultaten

Kampioenschap standen

Constructeurs 

 Noot: De acht beste resultaten werden gerekend voor het kampioenschap.

FIA Cup for Drivers

Externe links 
  World Rally Championship
  Resultaten op eWRC-results.com

1978
Rally in 1978